Anna Iwanowna Romanowa (1693–1740) – cesarzowa Rosji w latach 1730–1740, księżna Kurlandii i Semigalii w latach 1711–1731,
 Anna Piotrowna Romanowa (1708–1728) – wielka księżna rosyjska
 Anna Piotrowna Romanowa (1757–1759) – wielka księżna rosyjska
 Anna Pawłowna Romanowa (1795–1865) – wielka księżna Rosji, później królowa Holandii, wielka księżna Luksemburga i księżna Limburgii.